La Copa Mundial de Fútbol Sala de la FIFA MEXICO 2024 será la décima edición de la Copa Mundial de Fútbol Sala de la FIFA, el campeonato internacional cuatrienal de fútbol sala disputado por las selecciones masculinas de las asociaciones miembro de la FIFA.

En este mundial, Portugal es el campeón defensor.

Selección del anfitrión 
Países interesados por confederación

AFC

  Vietnam
  República Islámica de Irán
  India

CONCACAF

  Estados Unidos
  Mexico
  Guatemala

CAF

  Marruecos

El mundial se realizará en  México

Clasificación 
Un total de equipos (Por definir) calificará para el torneo final. Además, un país se clasificará automáticamente como anfitrión, otros equipos clasificarán de seis competiciones continentales separadas.

Sedes 
(Por definir).

Referencias 

Copa Mundial de fútbol sala de la FIFA
Fútbol sala en 2024